Суперкубок Бельгії з футболу 2014 — 35-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 2014 року між чемпіоном Бельгії «Андерлехтом» та володарем кубка «Локереном».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Бельгія
2014 у бельгійському спорті